Numele Bălaşa se poate referi la:
 Cristian Bălașa (n. 1972), fost fotbalist român
 Daniel Bălașa (n. 1981), fotbalist român
 Mihai Bălașa (n. 1995), fotbalist român
 Sabin Bălașa (1932–2008), pictor, autor și regizor de filme de pictură animată român

Nume de familie românești